Алексей Голубков:
 Голубков, Алексей Зотович (1915—1994) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Голубков, Алексей Константинович (1912—1944) — Герой Советского Союза.